

Persone 
 Amir Peretz – politico e sindacalista israeliano
 Dor Peretz – calciatore israeliano
 Isacco Leyb Peretz –  scrittore polacco autore di racconti brevi e drammi in lingua yiddish.
 Michael Hyman Peretz – paroliere statunitense

Pagine correlate 
 Perez
 Pereš
 Perec